Els triconodòntids (Triconodontidae) són una família extinta de mamífers que visqueren a Nord-amèrica, Europa i Àfrica durant el Juràssic i el Cretaci. Aparegueren fa uns 155 milions d'anys i s'extingiren fa uns 70 milions d'anys.

Taxonomia 
El clade Triconodontidae fou descrit per Marsh (1887). Fou assignat a Polyprotodontia per Cope (1889); a Eutriconodonta per Rasmussen i Callison (1981), Bonaparte (1986), Carroll (1988) i Engelmann i Callison (1998); i a Mammalia per Marsh (1887) i Luo et al. (2001).

Filogènesi 
Cladograma basat en el treball de Marisol Montellano, James A. Hopson, James M. Clark (2008) i Gao et al. (2010).

Referències 

Mamífers del Juràssic
Eutriconodonts del Cretaci